Hormomyces är ett släkte av svampar. Hormomyces ingår i familjen Tremellaceae, ordningen gelésvampar, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Gelésvampar
Hormomyces